Patricio Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Patricio Rodríguez (Tennisspieler) (* 1938), chilenischer Tennisspieler
 Patricio Rodríguez (Fußballspieler) (* 1990), argentinischer Fußballspieler